Список ссавців ПАР містить перелік з 305 видів, записаних на території Південно-Африканської Республіки (Південна Африка) згідно з МСОП. У список не включені свійські тварини, а також види, присутність яких в країні непевна.

Із зазначених у таблиці видів 1 — вимерлий, 3 — на межі зникнення, 9 — під загрозою вимирання, 13 є уразливими, 12 — близькі до загрозливого стану, для оцінки статусу 33 видів даних недостатньо.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Південна Африка
Ссавці ПАР
Списки:ПАР